Березняк Савватий Иванович (, Коростышев, Киевская губерния, ныне Житомирская область — , Харьков) — педагог, экономист, украинский общественный и политический деятель, член Украинской Центральной Рады, глава Всеукраинского Совета военных депутатов.

Биография 
Родился в малоземельной крестьянской семье. С 1902 года — активный участник подпольных эсеровских кружков. Окончил Коростышевскую учительскую семинарию (1904). Учительствовал в Тифлисской губернии (1904-10). Сдал экзамены при Тифлисской Александровском учительском институте (1910) на звание учителя городского училища. С 1911 Березняк учился на экономическом отделе Киевского коммерческого института, который окончил 1915, защитив у проф. Русова, Александра Александровича курсовую работу «Опыт украинской студенческой анкеты в г. Киеве 1913 года».

Во время учёбы активно работал в Украинском студенческом кружке («Українській студентській громаді») Киевского коммерческого института (в 1913 году — председатель её правления), публиковался в газете «Рада». Вместе с Н. Ковалевским, Л. Бочковским, В. Ковтуненко, К. Коржем, Л. Ковалевым входил в Киевскую организацию украинских эссеров. С 1912 года он находился под надзором царской полиции.

С конца 1915 года — на Юго-Западном фронте (солдат штаба 11 армейского корпусного суда). В 1917 году участник Всеукраинского национального конгресса, всех трёх Всеукраинских военных съездов, на Втором из которых избран председателем Всеукраинского Совета военных депутатов. С апреля Березняк в составе УЦР, активный член Малой Рады, член её комиссий по составу, законодательных изменений и мирного договора. 2 сентября 1917 Березняк принимал участие в работе комиссии по образованию по плану С. Петлюры Краевого комитета обороны нового строя в связи с Корниловским мятежом. В составе делегации УЦР участвовал в Всероссийском демократическом совещании (Петроград, сентябрь 1917). Березняк был избран членом Всероссийского и Всеукраинского учредительных собраний, был участником Съезда Советов рабочих, крестьянских и солдатских депутатов Украины (декабрь 1917), на котором выступил с осуждением ультиматума Совета народных комиссаров. Активно работал над украинизацией армии, созданием украинских воинских частей, отстаивал суверенитет Украины. 11 (24) .01.1918 на торжественном заседании Малой Рады голосовал за принятие . В январе 1918 года во время большевистского мятежа в Киеве возглавлял Революционный комитет гарнизона, который поддерживал УЦР.

В 1918-20 годах работал в издательствах , «Всевидат». Участвовал в антигетманском восстании. В январе 1919 года по спискам УПРС был кандидатом на выборах в Трудовой конгресс по Радомышльскому уезду, тогда же избран кандидатом в члены ЦК УПСР (центрального течения).

В апреле-июне 1920 года вместе с Н. Петренко, А. Степаненко, И. Лызанивским, И. Часныком вел переговоры в Киеве с большевистскими лидерами В. Затонским, П. Любченко, М. Павловым о легализации УПСР. Березняк дважды (19 октября и 9 ноября) арестовывался в связи с Делом правительства УНР. Дело наконец пошло в суд, который состоялся 22-29 мая 1921 г. в Киеве, как Дело членов ЦК УПСР. 20 января 1921 года в предварительных выводах следствия по делу «так называемого Правительства УНР и Центральных комитетов Украинских партий социалистов-революционеров и социал-демократов» к Березняку предлагалось применить высшую меру наказания. По справке чекистов умер 28.01.1921 от сыпного тифа до суда. Коллеги Березняка по ЦК УПСР засвидетельствовали, что он «заболел тяжело и без медицинской помощи умер в камере 21 января 1921 г.»

Литература 
 С. Бер-няк. Українська книжкова продукція за минулий рік. // Рада. 6, 7, 8. 02 1913. № 30, 31, 32.

 Дело членов ЦК УПСР Голубовича, Петренко, Лызанивского, Часныка, Ярослава и др. Стенографический отчет. Х. 1921;
 Лист від Ц. К. УПСР до партійних організацій, що перебувають в Галиччині й Польщі. // Борітеся-поборете! 1921. № 8;
 Григоріїв Н. Спогади «руїнника». Львів. 1937;
 Ковалевський М. Від вузького «культурництва» до всебічної національної державної революції (до питання про ґенезу українського соціально-революційного руху). // Вільна Україна. 1955. № 7;
 Ковалевський М. При джерелах боротьби: Спомини, враження, рефлексії. Інсбрук, 1960;
 Кедровський В. 1917 рік: спогади… Вінніпег. 1967;
 Зозуля Я. Творці четвёртого Універсалу. // Свобода. Джерзи Ситі. 04.03.1967. № 39;
 Грушевський М. Спомини. / Публ. С. Білоконя. // Київ.1989. № 9;
 Щусь О. Всеукраїнські військові з’їзди. // Історичні зошити. К. 1992. № 7;
 УЦР. Матеріали та документи. Т. 1-2. К., 1996-97;
 Адамський В.,Канцелярук Б. Політичні процеси в добу тоталітаризму: «Справа ЦК УПСР»// Сучасність. 1996. № 3-4;
 Верстюк В., Осташко Т. Діячі УЦР: Біографічний довідник. К. 1998;
 Сідак В. Національні спецслужби в період Української революції 1917—1921 рр. (невідомі сторінки історії). К. 1998;
 Бевз Т. Партія національних інтересів і соціальних перспектив. К. 2008;
 Протасов Л. Люди Учредительного собрания: портрет в интерьере эпохи. Москва. 2008;
 Білорус М. Член Центральної Ради Саватій Березняк: біографія і додатки (в 2-х частинах). К. 2009.
 Вирок Українській революції: «Справа ЦК УПСР». Науково-документальне видання. Упорядники Т. Осташко і С. Кокін. К.: Темпора. 2013. С. 41, 54, 55, 209, 214, 222, 224, 225, 233, 323, 572.

Деятели УНР
Умершие в тюрьмах
Выпускники Тифлисского учительского института
Члены Украинской центральной рады
Родившиеся в Радомысльском уезде